Verschillende stations die lokaal in het Frans Gare du Nord heten:
België
Station Brussel-Noord
Noordstation (premetrostation), premetrostation in Brussel gelegen onder het gelijknamige treinstation.
Station Hoei, vroeger in het Frans Huy-Nord geheten
Station Nivelles-Nord
Station Thuin, vroeger in het Frans Thuin-Nord geheten
Frankrijk
Gare du Nord (Parijs)
Gare du Nord (metrostation), een metrostation in Parijs gelegen onder het gelijknamige treinstation
Station Colmar-Nord, vroeger station in Colmar
Station Metz-Nord
Station Mulhouse-Nord
Station Amiens, lokaal aangeduid als Gare du Nord
Roemenië
Station București Nord (ook Gara de Nord genoemd), het belangrijkste treinstation van Boekarest
Andere:
Gare du Nord (band), een Nederlandse jazzband
Gare du Nord (film), een film van Jean Rouch (1964)
Gare du Nord (straat), een straat in Amsterdam-Noord aan het station Noord